

Patronyme 

 Álvaro Barco
 Carolina Barco
 Martin del Barco Centenera
 Virgilio Barco Vargas

Toponyme 

 El Barco de Ávila
 O Barco de Valdeorras

Titre 
 El Barco est une série télévisée de science-fiction.

Divers 
 El Barco
 Barco
Patronyme hispanique